Ipotești je název více míst v Rumunsku:

 Ipotești (župa Olt) – obec v župě  Olt
 Ipotești (župa Suceava) – obec v župě  Suceava
 Ipotești (Mihai Eminescu) – část obce Mihai Eminescu v  župě Botoșani